Сезон 2014/15 стал для Баварии 50-м в Чемпионате Германии и 115-м подряд со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:49.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:48.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:49.000.000

Общая прибыль:48.000.000

Разница:1.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки